Die Eerste Divisie 1979/80 war die 24. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 1979 und endete am 18. Mai 1980.

Modus 
Die 19 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 36 Saisonspiele. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Der zweite Aufsteiger wurde in einer Play-off-Runde zwischen den vier Staffelsieger ermittelt.

Die vier Staffeln bestanden aus den Spieltagen 1–9, 11–18, 19–27 und 28–36. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch der schon qualifiziert, ging der Platz an den besten nicht qualifizierten Verein.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 2 und 4 bis 19 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger FC Volendam und VVV-Venlo aus der Eredivisie. Fortuna SC Geleen hatte sich umbenannt in Fortuna Sittard und der FC Dordrecht in DS’79.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger ermittelten den zweiten Aufsteiger. Die Spiele fanden zwischen dem 20. Mai und 7. Juni 1980 statt.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1979/80